Donar steht für:

 westgermanischer Name von Donnergott Thor
 Donar (Artillerie), moderneres Artilleriesystem
 (2176) Donar, Asteroid des Hauptgürtels
 Donar Groningen, niederländischer Basketballverein
 Bergbauprojekt Donar, geplantes Bergwerk in Westfalen

Person:
 Donar, Pseudonym von Cornelis Koekkoek (1903–1982), niederländischer Maler, Designer und Lithograph

Siehe auch:
 Donarquelle (Begriffsklärung)
 Matthieu Donarier